

Film
 Il nero – film del 1967, di Giovanni Vento

Personaggi
 Il Nero - Personaggio della serie televisiva Romanzo criminale